

Нью-Ганновер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Нью-Ганновер Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія